Sit steht für:
 Sit (Insel), Adriainsel, Kroatien
 Sit (Kubena), Nebenfluss der Kubena, Russland
 Sit (Rybinsker Stausee), Zufluss in den Oblasten Twer und Jaroslawl, Russland
 .sit, Dateinamenserweiterung des Kompressionsprogramms StuffIt

Şit steht für:
 Bayram Şit (1930–2019), türkischer Ringer

SIT steht für:
 Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie, Darmstadt und Sankt Augustin
 Schaffhausen Institute of Technology
 Spezifische Immuntherapie, siehe Hyposensibilisierung
 Sterile-Insekten-Technik, Schädlingskontrolle durch Sterilisation
 Supplementäre Insulintherapie, siehe Insulintherapie #Supplementäre Insulintherapie (SIT)
 Tolar, ehemalige slowenische Währungseinheit, laut ISO 4217

Siehe auch:
 Sit-in (Sitzstreik)
 s IT Solutions (österreichische Gesellschaft)
 sitt (Kunstwort für „nicht durstig“)

Abkürzung